Een verkeersweg:
 N803 (België)
 N803 (Frankrijk)
 N803 (Nederland), zie Provinciale weg 803

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing